Laguna kan som auktorsförkortning betyda:

 Benjamín Máximo Laguna
 Maximo Laguna y Villanueva

Robotskapade auktorsförkortningar